Mit Japanischer Senat können folgende Einrichtungen gemeint sein:

 Genrōin (1875–1890), ernannte proto-parlamentarische Versammlung in Japan mit beratender Funktion in der Legislative
 Kizokuin (1890–1947), das mehrheitlich ernannte bzw. erbliche japanische Oberhaus unter der Meiji-Verfassung
 Sangiin (ab 1947), das gewählte japanische Oberhaus unter der Nachkriegsverfassung